Die Football League Second Division 1979/80 war die 77. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 18. August 1979 und endete am 12. Mai 1980.

Zweitligameister wurde Leicester City und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten AFC Sunderland und Birmingham City in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1980/81 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Bristol City, Derby County und Bolton Wanderers die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten der FC Fulham, der FC Burnley und Charlton Athletic. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1980/81 der Third-Division-Gewinner Grimsby Town sowie die dahinter rangierenden Blackburn Rovers und Sheffield Wednesday die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1979-80 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1979/80
1979